Eremo di San Nicola – a Isola del Gran Sasso d'Italia
 Eremo di San Nicola – a Serrara Fontana